Радогоща — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Радогоща — деревня в Новогрудском районе Гродненской области.

Украина 
 Радогоща — село в Лугинском районе Житомирской области.

См. также 
 Радогощь